Die Familie Tardieu war eine Familie von Kupferstechern, Kartografen, Illustratoren und Porträtisten, auch wenn nicht alle dieser Profession nachgegangen sind. Entstanden ist sie aus dem ursprünglichen Handwerk des Stammvaters, eines Kupferschmieds und Kupferschlägers. Auch die angeheirateten Ehefrauen, die ebenfalls meist aus Künstlerfamilien stammten, waren als Kupferstecherinnen tätig.

Durch Heirat waren die Tardieus mit den Familien von Charles-Nicolas Cochin, Gilles Rousselet und Bernard Baron verwandt. So waren sie vielfältig als Trauzeugen und Taufpaten vertreten.

Auch der Politiker André Tardieu war ein Spross dieser Familie.

Genealogie

Literatur 
 Ferdinand Höfer: Nouvelle biographie générale. Band 44, Paris 1852, S. 450f., Digitalisat
 Michael Huber: Manuel des curieux et des amateurs de l’art. Band 8, Paris 1867, S. 17ff.,Digitalisat
 Auguste Jal: Dictionnaire critique de biographie et d’histoire . Paris 1872, S. 1175f., Digitalisat
 Roger Portalis, Henri Béraldi: Les graveurs du dix-huitième siècle. Band 3, Paris 1882, S. 581ff., Digitalisat

Einzelnachweise 

 
Künstlerfamilie